Целлюлит () — флегмона (острое разлитое гнойное воспаление) подкожной жировой клетчатки.
 Целлюлит () — косметическая проблема, обусловленная структурными изменениями в подкожно-жировом слое.